L'hôtel Winter-Palace désigne plusieurs établissements:
l'ancien hôtel Winter-Palace situé à Menton en France, inscrit aux Monuments historiques en 1975
l'ancien hôtel Winter-Palace situé à Nice en France, inscrit aux Monuments historiques en 2021
le  situé à Louxor en Égypte.

Voir aussi 
 Palais d'Hiver (en anglais Winter Palace), ancien palais royal à Saint-Pétersbourg, en Russie